Anoplostoma är ett släkte av rundmaskar. Anoplostoma ingår i familjen Anoplostomatidae. 

Anoplostoma är enda släktet i familjen Anoplostomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Anoplostoma